

Arte 
 Malambo – danza folcloristica argentina

Cinema 
 Malambo – film del 1942 diretto da Alberto de Zavalía
 Malambo – film del 1984 diretto da Milan Dor

Geografia 
 Malambo – comune del Dipartimento dell'Atlantico (Colombia)
 Malambo – circoscrizione della regione di Arusha (Tanzania)
 Malambo – circoscrizione della regione del Simiyu (Tanzania)